Nulty est un patronyme irlandais pouvant désigner:

Patronyme
, coureur cycliste irlandais
Denis Nulty (né en 1963), prélat catholique irlandais
 (1790-1871), mathématicien américano-irlandais
 (né en 1949), joueur anglais de football
 (1857-1935), homme politique américain de Pennsylvanie
 (né en 1967), joueur irlandais de cricket
 (né en 1982), homme politique et professeur irlandais
 (1818-1898), évêque catholique irlandais
 (né en 1888), juge américain dans le Maine

Voir aussi
, firme d'architecture américaine de Boston

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais